Мишин — хутор, входит в состав Октябрьской сельской территории городского округа «город Михайловка» Волгоградской области России.

История

География 
Расположен в северо-западной части области, в лесостепи, в пределах Приволжской возвышенности, являющейся частью Восточно-Европейской равнины.

Уличная сеть состоит из семи географических объектов:
Глухой пер., Степной пер., ул. Западная, ул. Заречная, ул. Лесная, ул. Набережная, ул. Народная.

Абсолютная высота 150 метров над уровня моря
.
Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 211 человек мужчин — 98, женщин — 113 (46,4 и 53,6 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 70 % из общей численности населения в 189 человек

Инфраструктура 
Развитое сельское хозяйство. Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Проходит региональная автодорога «Жирновск — Рудня — Вязовка — Михайловка — Кумылженская — Вешенская (Ростовская
область)» (в границах территории Волгоградской области)" (идентификационный номер 18 ОП РЗ 18К-5), имеющее именование на территории хутора Лесная улица.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Михайловка